Medizinrecht steht für:

 Medizinrecht (Deutschland), ein juristisches Querschnittsgebiet in Deutschland
 Medizinrecht (Österreich), ein juristisches Querschnittsgebiet in Österreich
 Medizinrecht (Zeitschrift), eine deutsche juristische Fachzeitschrift